Режим номінальний (; ; ) – 

 1) Установлений режим роботи системи, пристрою, елемента, який задано технічними умовами або іншими нормативно-технічними документами, і за якого пристрій повинен працювати протягом встановленого ресурсу (терміну служби), зберігаючи значення параметрів у межах встановлених норм. 
 2) Режим, який має тільки яку-небудь назву, ще не виконує свого призначення, але для якого призначений відповідний пристрій, апарат і т.ін. Номінальний режим знаходять шляхом оптимізації суперечливих умов за цілим рядом факторів (навантаження, втрати потужності, нагрівання, термін служби, частота обертання тощо).

Див. також

 Режим

Література